Plusieurs sommets portent le nom de Sex Rouge ou Scex Rouge (prononcé « sé rouge ») ; « sex » est un toponyme d'origine franco-provençale désignant un rocher isolé ou une falaise.

En Suisse :
 Canton du Valais :
 Sex Rouge, Ayent ()
 Sex Rouge, Charrat ()
 Sex Rouge, Evionnaz ()
 Sex Rouge, Savièse ()
 Sex Rouge, Vionnaz ()

 Canton de Vaud :
 Le Sex Rouge, Château-d'Œx ()
 Sex Rouge, Les Diablerets / Ormont-Dessus ()

Annexes 
 Sex (rocher)